Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano w dniach 10-11 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Amerykanin Casey FitzRandolph, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002